Замок Хоэншёнхаузен () — усадьба в районе Хоэншёнхаузен в Берлине (Германия). Он записан в реестр памятников города Берлин и принадлежит обществу Друзья Замка Хоэншёнхаузен.

История

Владельцы до конца XX века 
 XIII—XV века: Семья солтыса.
 около 1490 г. : благородная семья фон Рёбель, 
 1736—1816 г.: Адам Эберсбах, , купец
 1817—1890 г.: Фридрих Шарнвебер, , сотрудник Карла Августа фон Гарденберга
 1890—1892 г.: Хенри Сюрмонт, , банкир
 1893—1909 г.: Герхард Пухмюллер, , купец
 1910—1929 г.: Пауль Шмидт, , немецкий предприниматель и изобретатель
 1930—1997 г.: город Берлин. Усадьба была использована в качестве больницы и общественного здания.

XXI век: культурное назначение 
В феврале 2008 г. общество Друзья Замка Хоэншёнхаузен, которое было основано в 1998 г., купило усадьбу и до сих пор заботится о реставрации здания. Общество организует различные мероприятия в замке, такие как выставки, лекции и концерты. В замке выступали многие известные личности, в том числе немецкая фигуристка Кристине Эррат и австрийская классическая гитаристкаИоганна Байштайнер, которая является почётным членом общества Друзья Замка Хоэншёнхаузен..

Литература 
 Бербел Рубен :  Усадьба Хоэншёнхаузен / Das Gutshaus Hohenschönhausen — Eine unendliche Schloßgeschichte. Decent Editions. Блумберг, 1998 г. ISBN 3-9806204-2-5.
 Ролф Майерхёфер : Замок Хоэншёнхаузен в региональных медиях / Das Schloss Hohenschönhausen im Spiegel der Lokalzeitungen. Hohenschönhausener Kalenderblätter, номер 9, Берлин, 2001 г.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт общества Друзья Замка Хоэншёнхаузен

Культурное наследие
Достопримечательности Берлина
Замки Германии
Здания и сооружения Берлина